Lam Ujong (Baitussalam), een plaats in Indonesië
Lam Ujong (Sakti), een plaats in Indonesië
Lam Ujong (Darussalam), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing